

Regény 
 Nyomkereső,  James Fenimore Cooper 1840-ben írt regénye.

Mozi, televízió 
Mozifilmek
 Nyomkereső, (eredeti címe: Ofelas) 1987-ben bemutatott norvég kalandfilm Nils Gaup rendezésében.
 Nyomkereső, 1993-ban bemutatott magyar kalandfilm Tóth Eszter rendezésében.

Tévéfilmsorozat
 Nyomkereső, (eredeti címe: The Pathfinder) 1996-ban bemutatott amerikai TV-film Donald Shebib rendezésében.